Сэр Дэвид Гилл (; 1843—1914) — шотландский  и геодезист.

Биография 
Дэвид Гилл родился 12 июня 1843 года в Абердине, получил образование в  в Клакманнаншире и Абердинском университете, где среди его преподавателей был Д. К. Максвелл, после чего включился в семейный бизнес по производству часов. Несколько лет спустя он продал бизнес и посвятил себя астрономии. В 1874 присоединился к астрономической экспедиции на остров Маврикий, чтобы наблюдать прохождение Венеры по диску Солнца. Три года спустя Гилл направился на остров Вознесения, чтобы наблюдать великое противостояние Марса и вычислить расстояние до этой планеты.
В 1879—1906 — директор обсерватории Мыс Доброй Надежды, Королевский астроном. За время руководства обсерваторией привёл её в образцовое состояние. В 1870 женился, жена сопровождала его на протяжении всей жизни.

В 1900 году Дэвид Гилл был произведён в рыцарское достоинство.

В 1903 году учёный был награждён Королевской медалью Лондонского королевского общества.

После выхода Гилла в отставку в 1906 супруги вернулись в Лондон, где Гилл скончался в 1914. Похоронен в Абердине.

Д. Гилл был избран членом Лондонского королевского общества (1883), иностранным членом-корреспондентом Петербургской Академии наук (1885), иностранным членом Национальной академии наук США (1898), членом Бюро долгот в Париже, членом Шведской Королевской академии наук (1910), президентом Королевского астрономического общества (1909—1911).

Вклад в науку 
Основные работы Гилла относятся к астрометрии и геодезии, также он был одним из пионеров астрофотографии. Сделал первые снимки Большой кометы 1882, использовал фотографические наблюдения звезд для составления звездных каталогов. В 1885—1889 осуществил фотографический обзор части неба Южного полушария, результаты которого легли в основу каталога «Капское фотографическое обозрение», опубликованного в 1896 Я. К. Каптейном. Этот каталог содержал более 400 000 звезд до 12-й звёздной величины. В 1880 определил параллакс Солнца по наблюдениям Марса во время великого противостояния 1877, произвел измерения многих звездных параллаксов, рассчитал массу Юпитера.
Усовершенствовал использование гелиометра и организовал наблюдения малых планет при помощи гелиометров для определения параллакса Солнца.

В сфере геодезии в 1873—1876 организовал геодезические измерения вдоль 30-го меридиана от Южной Африки до Норвегии, связав между собой долготы Берлина, Мальты, Александрии, Суэца, Адена.

Награды 
  — 1882
 Компаньон Ордена Бани — 20 мая 1896
 Рыцарь-командор Ордена Бани — 24 мая 1900
 Медаль Кэтрин Брюс — 1900
 Золотая медаль Королевского астрономического общества — 1882, 1907
 Медаль Джеймса Крейга Уотсона — 1899

В его честь назван кратер на Луне и .

Публикации 
  at the Internet Archive

Примечания

Литература 
 

Геодезисты Великобритании
Геодезисты Шотландии
Члены Лондонского королевского общества
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Нидерландской королевской академии наук
Члены Академии деи Линчеи
Члены Прусской академии наук
Президенты Королевского астрономического общества
Кавалеры ордена Бани
Рыцари-командоры ордена Бани
Награждённые медалью Кэтрин Брюс
Награждённые Королевской медалью
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Президенты Британской научной ассоциации
Президенты Южноафриканской ассоциации содействия развитию науки